Karl Wilhelm Konrad Arwe , švedski hokejist, * 28. januar 1898, Ölserud, Värmland, Švedska, † 8. april 1980, Stockholm, Švedska.

Arwe je vso svojo kariero igral za kluba IK Göta in Djurgårdens IF v švedski ligi, kjer je osvojil naslov državnega prvaka v sezoni 1925/26. 

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in Evropskem prvenstvu 1921, kjer je osvojil zlato medaljo. Za reprezentanco je skupno dosegel pet golov na šestnajstih tekmah.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 19/20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 20
|
| 6
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 21
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 23/24
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Djurgårdens IF